Панфи́лов (Панфи́лова) — русская фамилия, производная форма от имени Памфил — означающее (греческий язык) «всеми любимый».

Известные носители

А 
 
 
 
 Панфилов, Андрей Фотиевич (1857—?) — ветеринарный фельдшер, депутат Государственной думы II созыва от области Войска Донского.

В 
 Панфилов, Валерий Брониславович (род. 1958) — российский поэт-песенник, писатель, тележурналист, автор текста песни «Зеленоглазое такси».
 Панфилов, Валерьян Владимирович (род. 1950) — советский футболист.
 
 
 Панфилов, Владимир Зиновьевич (1926—1993) — советский учёный-филолог.
 Панфилов, Владислав Илларионович (1921—1995) — советский военнослужащий, заслуженный штурман-испытатель СССР.
 Панфилов, Вячеслав Вячеславович (род. 1993) — украинский футболист.

Г 
 Панфилов, Глеб Анатольевич (род. 1934) — российский кинорежиссёр и сценарист.

Д

Е

И 
 
 Панфилов, Игорь Давыдович (род. 1948) — советский и российский общественный деятель.
 Панфилов, Илья Борисович (род. 1973) — полковник ВС РФ, участник Первой чеченской войны, Герой Российской Федерации (1995).

К 
 Панфилов, Константин Евгеньевич (Константин Кинчев) (род. 1958) — российский рок-музыкант, лидер и вокалист группы «Алиса».

М 
 Панфилов, Максим Анатольевич (род. 1968) — российский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.

Н 
 Панфилов, Никандр Максимович (1916—1991) — Герой Советского Союза.
 Панфилов, Никита Владиславович (род. 1979) — российский актёр.

О 
 Панфилов, Олег Валентинович (1957—2023) — советский и российский журналист.



Населённые пункты 
 Панфилов — название города Жаркент c 1942 до 1991 года.

См. также 
 Панфиловцы
 Панфиловский
 Улица Панфилова
 Памфилов

Примечания